Czerwony Potok (słow. Červený potok) – potok w słowackich Tatrach Wysokich
 Czerwony Potok – prawy dopływ Rudawki
 Czerwony Potok – potok w Dolinie Jarząbczej w polskich Tatrach Zachodnich
 Czerwony Potok – dopływ Kamiennej
 Czerwony Potok – lewy dopływ Kwisy
 Czerwony Potok – potok, dopływ Wielkiego Rogoźnika